Brainerd peut faire référence à :

 ,
 ,
 .

Lieux 

 Brainerd (Minnesota),
 , près de Brainerd, Minnesota,
 ,
 , station ferroviaire de Chicago,
 Brainerd (Kansas),
 , école de mont Holly, New Jersey.

Personnalités 

 , personnalité chrétienne américaine,
 , écrivaine américaine,
 , administrateur du Vermont,
  (1904–1988), informaticien,
 , sénateur du Vermont,
 , personnalité politique de Pennsylvanie.

Voir aussi 
 Brainard.